Il campionato mondiale di pallavolo femminile 1986 si è svolto dal 2 settembre al 13 settembre 1986 a Praga, in Cecoslovacchia: al torneo hanno partecipato sedici squadre nazionali e la vittoria è andata per la seconda volta consecutiva alla Cina.

Squadre partecipanti

Gironi

Prima fase

Girone A

Risultati

Classifica

Girone B

Risultati

Classifica

Girone C

Risultati

Classifica

Girone D

Risultati

Classifica

Seconda fase

Girone E

Risultati

Classifica

Girone F

Risultati

Classifica

Fase finale

Finali 1º e 3º posto

Risultati

Finali 5º e 7º posto

Risultati

Finali 9º e 11º posto

Risultati

Girone 13º - 16º posto

Risultati

Classifica

Podio

Campione 
Cina(Secondo titolo)

Secondo posto 
Cuba

Terzo posto 
Perù

Classifica finale 

Pallavolo nel 1986
Campionati mondiali di pallavolo femminile